Maronde ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dietrich Maronde (1934–2016), deutscher Geologe
 Nick Maronde (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Peter Maronde (1939–1991), deutscher Schauspieler, Redakteur und Hörfunkmoderator
 Robert F. Maronde (1920–2008), US-amerikanischer Hochschullehrer